Un doughnut o donut (entrambi:  o ; vedi differenze di ortografia tra l'inglese britannico e l'inglese americano) è una frittella dolce, originaria dei Paesi Bassi ed esportata agli inizi del 18esimo secolo dai coloni olandesi negli Stati Uniti d'America, dove andò gradualmente ad assumere la forma attuale a "ciambella" e divenne popolare anche in Canada. È diffuso in molti paesi e preparato in varie forme come spuntino dolce che può essere fatto in casa o acquistato nelle panetterie, nei supermercati, nelle bancarelle e in catene di negozi di specialità gastronomiche.

I doughnut sono di solito fritti per intero da un impasto di farina, tipicamente o a forma di ciambella o senza buco, e spesso ripieni. Si possono usare anche altri tipi di pastella, e per i diversi tipi si usano vari rivestimenti e aromi, come zucchero, cioccolato o glassa d'acero. I doughnut possono includere anche acqua, lievito, uova, latte, zucchero, olio, grasso alimentare e aromi naturali o artificiali.

I due tipi più comuni sono il doughnut a ciambella (ring doughnut) e il doughnut farcito (filled doughnut), in cui si iniettano confetture di frutta, panna, crema inglese o altri ripieni dolci. Piccoli pezzi di impasto sono cotti come doughnut holes ("buchi dei doughnut"). Una volta fritti, i doughnut possono essere glassati, ricoperti di cioccolata, di zucchero a velo o di pezzetti di zucchero o di frutta. Tra le forme si trovano anelli, palle, sfere piatte, trecce e altre ancora. Le varietà di doughnut si dividono anche in doughnut a torta e lievitati. I donut sono accompagnati spesso dal caffè comprato nei doughnut shops o nei ristoranti fast food.

Note

Bibliografia
 
  Origins of the doughnut hole.

Voci correlate
 Cronut
 Donut burger
 Kolach
 Pasticceria
 Toro (geometria)

Altri progetti 

Cucina statunitense
Dolci statunitensi
Cucina canadese